Rolls-Royce kan syfta på:

 Rolls-Royce Limited - ett bolag grundat 1906 för att tillverka bilar. Flygmotorer (se Rolls-Royce plc) tillverkades från år 1914. Bolaget rekonstruerades och förstatligades 1971.
 Rolls-Royce plc - det rekonstruerade bolaget som tillverkar bland annat motorer för flygplan och drivsystem för fartyg.
 Rolls-Royce Motors - ett företag startat 1973 genom delning av det rekonstruerade företaget och ägt av Rolls-Royce plc. Bolaget tillverkade bilarna Rolls-Royce och Bentley. Företaget sålt 1980 till Vickers som 1998 sålde det vidare till Volkswagen. Bolaget namnändrades till Bentley Motors Limited av Rolls-Royce Limited.
 Rolls-Royce Motor Cars - ett bolag startat 1998 av BMW i samband med köpet av varumärket från Rolls-Royce plc och bilmodellerna från Volkswagen. Bilarna tillverkade av Bentley Motors Limited 1998–2003 varefter bolaget startade egen produktion.

Se även 
 Spirit of Ecstasy - den kända kylarprydnaden som pryder alla Rolls-Roycebilar sedan 1911.
 Bentley - biltillverkare startad 1919 och som var en del av Rolls-Royce biltillverkning åren 1931- 1998.